

Літтлфілд — місто, штат Техас
 Літтлфілд — переписна місцевість, штат Аризона
 Літтлфілд — тауншип в штаті Мічиган